Stureby – quartiere di Stoccolma nel Söderort
 Stureby – stazione della metropolitana di Stoccolma